Ананда:

 Ананда — один из главных учеников Будды Шакьямуни, часто называемый Хранителем Дхармы.
 Ананда Марга — международное социально-духовное движение, основанное в 1955 году в г. Джамалпуре (штат Бихар, Индия).
 Ананда Махидон (1925—1946) — восьмой король Таиланда с 1935 по 1946 из династии Чакри.
 Ананда Самакхом — одно из зданий королевской резиденции Дусит в Таиланде.

См. также 
 Анандавардхана (820—890) — индийский поэт и теоретик литературы.
 Анандаканда — индийский медицинский трактат Х в, принадлежащий к традиции Аюрведы.
 Анандатурия (ок. 1112 — ок. 1173) — бирманский поэт и царедворец, живший в средневековом бирманском государстве Паган.